Хавье́р Калье́ха Реви́лья (; род. 12 мая 1978, Мадрид, Испания) — испанский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока известен по выступлениям за клубы «Малага» и «Вильярреал».

Карьера футболиста 
Кальеха — воспитанник футбольной академии клуба мадридского «Реала». Он выступал за резервную команду «Реал Мадрид C». В 1998 году Хавьер покинул столицу Мадрид и некоторое время выступал за клубы «Альмерия» и «Алькала».

В 1999 году Кальеха подписал соглашение с «Вильярреалом». Для получения игровой практики он был сразу же отдан в аренду в «Онду». В 2000 году Хавьер вернулся в «Жёлтую субмарину» и стал одним из лидеров клуба. В 2005 году он помог команде дойти до 1/4 Кубка УЕФА и квалифицироваться в зоне Лиги чемпионов. В 2006 году Кальеха вышел вместе в «Вильярреалом» в полуфинал Лиги чемпионов.

Летом того же года Хавьер покинул клуб и перешёл в «Малагу». В своём втором сезоне он помог «анчоусам» выйти в Ла Лигу. В 2009 году Кальеха перешёл в «Осасуну». 30 августа в матче против своего бывшего клуба «Вильярреала» он дебютировал за новый клуб. 15 января 2011 года вновь в поединке против «Вильярреала» Хавьер забил свой первый гол за команду. В 2012 году Кальеха завершил карьеру футболиста.

Тренерская карьера 
С 2017 года являлся главным тренером «Вильярреала». 10 декабря 2018 года ушёл в отставку со своего поста. 29 января 2019 года вновь возглавил «Вильярреал».

Достижения 
 «Вильярреал»
 Обладатель Кубка Интертото (2): 2003, 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 Osasuna official profile
 
 Futbolme profile

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Алькала» Алькала-де-Энарес
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Онда»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Осасуна»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Вильярреал Б»
Тренеры ФК «Вильярреал»
Тренеры ФК «Алавес»
Тренеры ФК «Леванте»